Dit is een lijst van planetoïden 52901-53000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52901) - || 1998 SK73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52902) - || 1998 SN73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52903) - || 1998 SG74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52904) - || 1998 ST74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52905) - || 1998 SN75|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52906) - || 1998 SW81|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52907) - || 1998 ST82|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52908) - || 1998 SH83|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52909) - || 1998 SZ86|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52910) - || 1998 SY91|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52911) - || 1998 SP97|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52912) - || 1998 SN100|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52913) - || 1998 SO101|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52914) - || 1998 SE102|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52915) - || 1998 SC103|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52916) - || 1998 SG105|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52917) - || 1998 SH105|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52918) - || 1998 SM106|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52919) - || 1998 SS108|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52920) - || 1998 SQ110|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52921) - || 1998 SF113|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52922) - || 1998 SS113|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52923) - || 1998 SR114|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52924) - || 1998 SF117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52925) - || 1998 SW117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52926) - || 1998 SY117|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52927) - || 1998 SC122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52928) - || 1998 SX122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52929) - || 1998 SY122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52930) - || 1998 SK127|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52931) - || 1998 SN127|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52932) - || 1998 SQ129|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52933) - || 1998 SC130|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52934) - || 1998 SZ131|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52935) - || 1998 SF132|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52936) - || 1998 SC134|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52937) - || 1998 ST135|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52938) - || 1998 SW136|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52939) - || 1998 SO137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52940) - || 1998 SV137|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52941) - || 1998 SC139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52942) - || 1998 SU139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52943) - || 1998 SV139|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52944) - || 1998 SO142|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52945) - || 1998 SQ142|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52946) - || 1998 SZ142|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52947) - || 1998 SY144|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52948) - || 1998 SH145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52949) - || 1998 SK145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52950) - || 1998 SB146|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52951) - || 1998 SO147|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (52952) - || 1998 SU154|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (52953) - || 1998 SH170|| 21 september 1998 || LONEOS
|-
| (52954) - || 1998 TD || 9 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (52955) - || 1998 TJ || 10 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (52956) - || 1998 TZ || 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (52957) - || 1998 TW1|| 14 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52958) - || 1998 TT2|| 13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52959) - || 1998 TY2|| 13 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52960) - || 1998 TD7|| 14 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52961) - || 1998 TH9|| 12 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (52962) - || 1998 TS13|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (52963) - || 1998 TB16|| 15 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52964) - || 1998 TE16|| 15 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52965) - || 1998 TK17|| 15 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52966) - || 1998 TQ17|| 15 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52967) - || 1998 TV26|| 14 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (52968) - || 1998 TL28|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (52969) - || 1998 TG30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52970) - || 1998 TS30|| 10 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52971) - || 1998 TQ31|| 11 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52972) - || 1998 TH33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52973) - || 1998 TP33|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52974) - || 1998 TE34|| 14 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52975) Cyllarus || 1998 TF35|| 12 oktober 1998 || N. Danzl
|-
| (52976) - || 1998 UX2|| 20 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52977) - || 1998 UE4|| 21 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52978) - || 1998 UH7|| 20 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52979) - || 1998 UL7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52980) - || 1998 UP7|| 22 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52981) - || 1998 UX15|| 24 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52982) - || 1998 UY15|| 21 oktober 1998 || ODAS
|-
| (52983) - || 1998 UX16|| 27 oktober 1998 || CSS
|-
| (52984) - || 1998 UZ16|| 27 oktober 1998 || CSS
|-
| (52985) - || 1998 UV19|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52986) - || 1998 UE21|| 29 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (52987) - || 1998 UK21|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (52988) - || 1998 UN22|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (52989) - || 1998 UT23|| 17 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52990) - || 1998 UP24|| 18 oktober 1998 || LONEOS
|-
| (52991) - || 1998 UM25|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (52992) - || 1998 UB26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (52993) - || 1998 UT26|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (52994) - || 1998 UY29|| 18 oktober 1998 || E. W. Elst
|-
| (52995) - || 1998 UJ32|| 27 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52996) - || 1998 UL32|| 29 oktober 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52997) - || 1998 UY32|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (52998) - || 1998 UM33|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (52999) - || 1998 UQ34|| 28 oktober 1998 || LINEAR
|-
| (53000) - || 1998 UO40|| 28 oktober 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten